Amores — obra de Ovídio
Amore (álbum de Andrea Bocelli)
Rosita Amores — artista valenciana

Botânica 
 Angelica major
 Arctium minus

Localidades

Ilha dos Amores (Rio Minho) — ilha no Rio Minho

Desambiguação